Piccottini ist der Familienname folgender Personen:

 Gernot Piccottini (1941–2018), österreichischer Provinzialrömischer Archäologe
 Hans Piccottini (1943–2008), österreichischer Maler